Název Symfonie č. 10 má více hudebních děl:

 Havergal Brian: Symfonie č. 10
 Joseph Haydn: Symfonie č. 10, Hob I:10
 Gustav Mahler: Symfonie č. 10
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 10, KV 74
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 10, op. 93

10